Die Morocco Tennis Tour Tanger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. Juni 2013 in Tanger stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Juni 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Sherif Sabry
 Lamine Ouahab
 Lorenzo Giustino
 Tristan Lamasine

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Isak Arvidsson

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Tanger